El Torneo Regional 1972 fue la sexta edición de este torneo organizado por la AFA, que otorgó 8 plazas al interior del país, de las cuales 4 fueron fijas para Mendoza y Córdoba y para las ligas de Tucumán y Mar del Plata.

El torneo otorgó 4 plazas para acceder al Campeonato Nacional. Participaron 21 provincias, incluidas las que tenían plazas fijas (excepto Tucumán). Solo Tierra del Fuego no tuvo representación alguna, que en esos años aún no era una provincia. Cada una tuvo 1 representante en el torneo, excepto Chubut, Corrientes, Entre Ríos y Río Negro.

En el torneo participaron 24 equipos como ganadores de sus respectivas ligas, mientras Gimnasia y Esgrima de Mendoza se incorporó en el repechaje por su desempeño en el anterior Campeonato Nacional.

El torneo consagró 3 ganadores, que obtuvieron plazas directas. Mientras una cuarta plaza la disputaron 4 equipos, de los cuales 3 fueron los ganadores de la ronda de perdedores.

Equipos participantes

Sistema de disputa

Grupo 1

Etapa clasificatoria I

Primera Ronda

Segunda Ronda

Etapa clasificatoria II 

La disputan los eliminados en la etapa anterior.

Etapa final

Semifinales

Final

Etapa repechaje 

La disputan los eliminados de la Etapa final.

Semifinales

Final

Grupo 2

Etapa clasificatoria I

Primera Ronda

Segunda Ronda

Etapa clasificatoria II 

La disputan los eliminados en la etapa anterior.

Etapa final

Semifinales

Final

Etapa repechaje 

La disputan los eliminados de la Etapa final.

Semifinales

Final

Grupo 3

Etapa clasificatoria I

Primera Ronda

Segunda Ronda

Etapa clasificatoria II 

La disputan los eliminados en la etapa anterior.

Etapa final

Semifinales

Final

Etapa repechaje 

La disputan los eliminados de la Etapa final.

Semifinales

Final

Repechaje 

A los 3 clasificados de las finales para perdedores se incorporó Gimnasia y Esgrima de Mendoza por su desempeño en el Campeonato Nacional 1971. El ganador obtuvo la última plaza.

Semifinales

Final

Véase también 

 Campeonato de Primera División 1972
 Campeonato de Primera División B 1972

Fuentes

Notas y referencias 

Fútbol en Argentina en 1972